Meslay puede referirse a: 
 Meslay, comuna francesa situada en Calvados.
 Meslay, comuna francesa situada en Loir y Cher.